Игры плей-офф ВНБА сезона 2004 проходили с 24 сентября по 12 октября 2004 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Все раунды турнира проводились до двух побед. Чемпионом, впервые в своей истории, стал клуб «Сиэтл Шторм», который со счётом 2:1 обыграл команду «Коннектикут Сан». «Сиэтл» впервые вышел в финал ВНБА, сразу став триумфатором первенства, а «Коннектикут» в свою очередь также впервые добрался до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Бетти Леннокс, впервые выигравшая этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Нью-Йорк — Детройт — 2-1

Коннектикут — Вашингтон — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Лос-Анджелес — Сакраменто — 1-2

Сиэтл — Миннесота — 2-0

Финалы конференций

Коннектикут — Нью-Йорк — 2-0

Сиэтл — Сакраменто — 2-1

Финал

Сиэтл — Коннектикут — 2-1

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2004
Плей-офф ВНБА